Hoploscopa — род бабочек из семейства огнёвок-травянок (Crambidae).

Распространение 
Юго-Восточная Азия, Новая Гвинея, Океания (от Таиланда до Самоа).

Описание 
Мелкие молевидные чешуекрылые. Размах крыльев до 2 см. Длина тела около 1 см. Имеют вытянутые крылья коричневого цвета жёлтыми и красными отметинами. Личинки кормятся на папоротниках.

Классификация 
По современным данным таксономии, основанным на морфологии и молекулярной биологии ДНК выделяют более 40 видов. Род был впервые выделен в 1886 году и включён в состав подсемейства Heliothelinae (ранее в составе Scopariinae).

 Hoploscopa agtuuganonensis Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa albipuncta Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa albomaculata Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa anacantha Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa anamesa Tams, 1935
 Hoploscopa astrapias Meyrick, 1886
 Hoploscopa aurantiacalis (Snellen, 1895)
 Hoploscopa boleta Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa brunnealis (Snellen, 1895)
 Hoploscopa cynodonta Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa danaoensis Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa diffusa (Hampson, 1919)
 Hoploscopa gombongi Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa gracilis Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa ignitamaculae Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa isarogensis Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa jubata Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa kelama Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa kinabaluensis Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa luteomacula Nuss, 1998
 Hoploscopa mallyi Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa marijoweissae Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa matheae Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa mediobrunnea (de Joannis, 1929)
 Hoploscopa metacrossa (Hampson, 1917)
 Hoploscopa nauticorum Tams, 1935
 Hoploscopa niveofascia Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa obliqua (Rothschild, 1915)
 Hoploscopa ocellata (Hampson, 1919)
 Hoploscopa pangrangoensis Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa parvimacula Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa persimilis (Rothschild, 1915)
 Hoploscopa pseudometacrossa Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa quadripuncta (Rothschild, 1915)
 Hoploscopa semifascia (Hampson, 1919)
 Hoploscopa sepanggi Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa subvariegata (Rothschild, 1915)
 Hoploscopa sumatrensis Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa titika Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa tonsepi Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020
 Hoploscopa triangulifera (Hampson, 1919)
 Hoploscopa ypsilon Léger & Nuss in Léger, Kehlmaier, Vairappan & Nuss, 2020

Примечания

Литература 
 Nuss, M. 1998. The Scopariinae and Heliothelinae stat. rev. (Lepidoptera: Pyraloidea: Crambidae) of the Oriental Region - a revisional synopsis with descriptions of new species from the Philippines and Sumatra. Nachrichten des entomologische Vereins Apollo 17 Suppl.: 475—528.

Ссылки 
 

Огнёвки-травянки
Насекомые Азии
Роды чешуекрылых